Конвекти́вная произво́дная от векторной либо скалярной функции в точке  в момент времени t определяет изменение параметров данной функции в  в момент t при конвекции (движении среды с определенной скоростью ). Является одним из слагаемых производной Лагранжа (субстанциональной производной) и может быть найдена путём действия оператора  на скалярную либо векторную функцию (тут  — оператор набла).

В общем случае материальная производная имеет вид:

или в индексной записи:

где  — обычная производная Лагранжа;
 или  — производные по координатам;
 или  — симметрирование тензора;
 или  — альтернирование тензора.

Виды:
  (производная Олдройда) — 

 Нижняя конвективная производная (производная Коттера — Ривлина) — 

 Правая конвективная производная — 

 Левая конвективная производная — 

 Вращательная производная (производная Яумана, Яумана — Зарембы — Нолла) — 

 Производная Трусделла — 

 Производная Хилла — 

Различные виды конвективной производной используются для моделирования неньютоновских жидкостей, см., например, жидкость Максвелла.

Ссылки 
 Реологические уравнения
 О построении эволюционных определяющих уравнений
 
 

Механика сплошных сред
Дифференциальное исчисление многих переменных